Саамское радио — название, которое может относиться к нескольким радиостанциям, осуществляющим вещание на саамских языках:
 Кольское саамское радио — радиостанция в Мурманской области;
  — подразделение Норвежской вещательной корпорации;
 SR Sápmi — подразделение Шведского радио;
 YLE Sámi Radio — подразделение телерадиокомпании Yleisradio Oy (Финляндия).